Праведники народов мира в Швейцарии — швейцарцы, спасавшие евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем». Такие звания присвоены  швейцарцам.

Это звание присвоено лишь части тех людей, которые принимали участие в спасении евреев. Многие случаи невозможно доказать из-за отсутствия свидетелей, некоторые не соответствуют критериям присвоения звания. Так, в книге «Les Justes suisses» историка Франсуа Визарда рассказано о почти 60 швейцарцах, спасавших евреев. Он пишет о недостатке информации о деятельности праведников и её ценности с точки зрения образования. Наиболее известными из швейцарских праведников являются дипломат Карл Луц и полицейский Пауль Грюнингер. Визард отмечает трудности с отнесением отдельных праведников к Швейцарии или к другой стране. Одним из примеров является Билл Баразетти, родившийся в Швейцарии, но потерявший швейцарское гражданство в возрасте двух лет.

В основном швейцарские праведники действовали в следующих сферах:
 Помогали еврейским беженцам с пересечением швейцарской границы (большей частью в 1938—1939)
 Укрывали их в оккупированной Франции, Бельгии, на территории самой Германии.
 Обеспечивали укрытие и защиту от нацистов в Будапеште в 1944 году
 Помогали евреям в Праге, Польше и некоторых других местах.

Список

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Списки персоналий Швейцарии